Espintar (en llatí Spintharus, en grec antic Σπίνθαρος) fou un arquitecte nascut a Corint que va començar a reconstruir el gran temple d'Apol·lo de Delfos després de la seva destrucció a causa del foc a l'olimpíada 58 (és a dir el 548 aC), segons explica Pausànies.

El temple es va acabar a l'olimpíada 75 (480 aC) i per tant no era segurament el mateix arquitecte qui va acabar l'obra.

Referències 

Arquitectes de la Grècia arcaica
Antics corintis